2-й этап сезона Кубка мира по биатлону 2008/09 прошёл в австрийском Хохфильцене начиная с пятницы 12 декабря до воскресенья 14 декабря 2008 года.

Расписание соревнований

Таблица призовых мест

Результаты

Спринтерская гонка (12 декабря 2008)

Мужчины

Женщины

Гонка преследования (13 декабря 2008)

Мужчины

Женщины

Эстафетные гонки (14 декабря)

Мужчины

Женщины 

2-й этап